BASG steht für:
 Berliner Alternative für Solidarität und Gegenwehr, politischer Verein in Berlin
 Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in Österreich

BASG